Форсайт, Уильям: Форсайт, Уильям (1737—1804) — шотландский садовод и ботаник.
 Форсайт, Уильям (1854—1935) — американский художник-импрессионист.
 Форсайт, Уильям (род. 1949) — танцовщик и хореограф, автор метода танцевальной импровизации, в 1984—2004 годах — руководитель Франкфуртского балета.
 Форсайт, Уильям (род. 1955) — американский киноактёр и продюсер.